Francesco De Rosa è il nome di più persone:
Francesco De Rosa (1952-2004): attore italiano.
Francesco De Rosa: ciclista italiano.
Francesco De Rosa (1854-1938): studioso e pubblicista italiano.
Francesco De Rosa: giornalista ed editore  (Sant'Anastasia, n. 1968).
Francesco De Rosa: militare, decorato di Medaglia d'oro al valor militare.